CAQ puede referirse a:
 Coalition avenir Québec, un partido nacionalista quebequés;
Convención sobre Armas Químicas, un tratado internacional de control de armamento que ilegaliza la producción, almacenamiento y uso de armas químicas;
 Cuestionario de Análisis Clínico (), un cuestionario para detectar patologías de esquizofrenia y depresión;
 Código IATA del Aeropuerto Juan H. White (Colombia).